De Eredivisie Awards zijn persoonlijke onderscheidingen die tijdens een gala worden uitgereikt aan de beste speelster en het grootste talent uit de vrouwen eredivisie van een seizoen.

Geschiedenis 
De individuele prijzen werden voor het eerst uitgereikt na het seizoen 2021/22. Fenna Kalma werd verkozen tot Vrouwen Eredivisie Speler van het Jaar. Ook Renate Jansen, Romée Leuchter en Victoria Pelova waren genomineerd voor de award. Wieke Kaptein werd de eerste winnaar van de onderscheiding Talent van het Jaar. Voor die prijs waren ook Romée Leuchter, Jaimy Ravensbergen en Chimera Ripa genomineerd.

Winnaars

Speler van het jaar

Talent van het jaar

Zie ook 
Nederlands Talent van het Jaar (mannen)

Nederlands voetballer van het jaar (mannen)

Nederlandse voetbalprijs